Ritsplattbaggar (Laemophloeidae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Ganglbauer 1899. Enligt Catalogue of Life ingår ritsplattbaggar i överfamiljen Cucujoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Laemophloeidae 69 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar